Ferdinand Julius Ernst Friedensburg (1824-1891) – niemiecki prawnik, nadburmistrz Wrocławia
 Ferdinand Friedensburg (1858-1930) – niemiecki prawnik, numizmatyk związany z Wrocławiem i z Berlinem
 Ferdinand Friedensburg (1886-1972) – niemiecki polityk